Аарон Десснер (Aaron Brooking Dessner; род. 23 апреля 1976) — американский рок-музыкант, продюсер, автор, мультиинструменталист, член инди-рок-группы The National.
Сотрудничал в записи альбомов и синглов Тейлор Свифт (2020), The National (с 1999-), Big Red Machine (с 2018-) и других.

Биография 
 См. также «Aaron Dessner	Career» в английском разделе.
Родился 23 апреля 1976 года в Цинциннати (штат Огайо, США) вместе с родным братом Bryce Dessner. Учился в Cincinnati Country Day School в Цинциннати (окончил в 1994) и в колледже Columbia College at Columbia University (1998). У него с женой трое детей.

В 1999 году вместе Брайаном Девендорфом и другими участниками организовали рок-группу The National и в 2001 году, когда к ним присоединился брат Брюс Десснер, выпустили их дебютный альбом The National.
Их шестой альбом Trouble Will Find Me (2013) был номинирован на Грэмми, а в 2018 на 60-й церемония они получили почётную статуэтку в категории Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом за седьмой студийный диск Sleep Well Beast(2017), лид-сингл с которого, «The System Only Dreams in Total Darkness», занял первое мест в альтернативном рок-чарте Adult Alternative Songs Billboards.

Организатор создания и записи нескольких благотворительных альбомов. Среди них альбомы Day of the Dead (2016) и Dark Was the Night (2009) для повышения осведомлённости и сбора средств жертвам СПИДа.

Куратор или основатель нескольких музыкальных фестивалей: «Eaux Claires Music & Arts Festival» (с 2015), «PEOPLE Festival» (с 2016), «Boston Calling Music Festival» (2013—2018), «Crossing Brooklyn Ferry» (2012—2013).

Дискография 
 См. также «Aaron Dessner discography» в английском разделе.

С группой The National 
 The National (2001)
 Sad Songs for Dirty Lovers (2003)
 Cherry Tree EP (2004)
 Alligator (2005)
 Boxer (2007)
 The Virginia EP (2008)
 High Violet (2010)
 Trouble Will Find Me (2013)
 Sleep Well Beast (2017)
 I Am Easy to Find (2019)

С Project Nim 
 Tower of Babel
 Where the Nothings Live
 Evenings Pop and Curve

С Big Red Machine 
 Big Red Machine (2018)

C Тейлор Свифт 
 Folklore (2020)
 Evermore (2020)

В фильмах 
 A Skin, a Night (2008)
 Биг-Сур (2013)
 Transpecos (2016)

Примечания

Ссылки 
 Official website of The National
 Official website of Dark Was the Night
 Interview with Aquarium Drunkard
 Interview with Pitchfork The National and production projects
 allmusic.com
 

Рок-музыканты США
Продюсеры США
Гитаристы США
Мультиинструменталисты США
The National